8-й чемпионат Узбекистана по футболу 1999 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 18 клубов) с 4 апреля по 31 октября 1999 года.

Участники 

 «Лочин» (Зангиата) отказался от участия в турнире, его место занял ФК «Газалкент».
 «Тукимачи» (Фергана) отказался от участия в турнире, его место занял ФК «Кува».

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1999
 Вторая лига Узбекистана 1999
 Кубок Узбекистана 1999/2000

Ссылки 
 Uzbekistan 1999 

1999
Спорт в Узбекистане в 1999 году